Аламитос има више значења:

 Аламитос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аламитос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аламитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аламитос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аламитос, Ла Игера (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аламитос, Асијенда (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Аламитос, Ранчо ел Аламито (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику